Харакоз — фамилия. Известные носители:
 
 Харакоз, Владимир Викторович (род. 1949) — украинский график и живописец, активист греческого национального движения.
 Харакоз, Дмитрий Петрович (род. 1949) — советский и российский биофизик.